Це список країн за імпортом нафти на основі Всесвітня книга фактів та інших джерел. Багато країн також експортують нафту, а деякі експортують більше нафти чим імпортують її.

Країни

Див. також 
 Список країн за експортом нафти
 Список країн за чистим експортом нафти

Примітки 

Списки країн
Нафтова промисловість